Big eller BIG kan syfta på:

 Big – en amerikansk filmkomedi från 1988i regi av Penny Marshall, originaltitel ''Big
 Big (papper) – ett inpressat veck skapat i ett material
 BIG (Bjarke Ingels Group) – ett danskt arkitektkontor
 BIG (musikgrupp) – svensk musikgrupp som bildades 1996